Briesnitz bzw. Brießnitz steht für: 
 Briesnitz (Dresden), Stadtteil von Dresden
 Briesnitz (statistischer Stadtteil), statistischen Stadtteil von Dresden
 Brießnitz (Malschwitz), Ortsteil von Malschwitz (sorbisch Brězecy)
 Brzeźnica (Lebus) (deutsch Briesnitz), eine Gemeinde im Landkreis Powiat Żagański in Polen
 Brießnitzbach, Zufluss der Müglitz im Osterzgebirge, Sachsen
 Brzeźnica (Powiat Żagański), Ort in der Woiwodschaft Lebus im Powiat Żagański

Siehe auch:
 Briesenitz
 Priesnitz
 Prießnitz